Liga Europy UEFA
 Toczeń rumieniowaty układowy
 Leo Express – czeski przewoźnik kolejowy